Наримановский район:
 Азербайджан
 Наримановский район — административная единица Азербайджана, один из 12 административных районов города Баку.
 Россия
 Наримановский район — муниципальный район в Астраханской области.
 Узбекистан
 Наримановский район — бывший район Самаркандской области. Упразднён в 1959 году.